een doublet in de linguïstiek,
 een door Lewis Carroll, de schrijver van Alice in Wonderland, bedacht letterwisselspel
 Doublet (kleding), een 14e-17e-eeuwse nauwzittende jas met knopen
 een elektronenpaar,
 een lijnenpaar in de spectroscopie,
 twee bytes (16 bits),
 een doublet in de fysica, een kwantumtoestand met een spin van 1/2.
 een doubletloep in de fysica, een lenzenstelsel bestaande uit twee lenzen.
 een doublet, een type edelsteen.
 een in het kaartspel bridge forcerend bod (informatiedoublet en strafdoublet).
 Bij een doublet van een tweekleppige schelp zijn beide schelphelften nog aanwezig.
 een term uit de jacht en kleiduivensport. Bij een doublet worden met twee schoten twee kleiduiven of dieren getroffen zonder dat het geweer van de schouder wordt gehaald. 
 Doublet (aardwarmte) In aardwarmteprojecten twee boringen, waarbij via het ene boorgat warm water wordt opgepompt en via het andere boorgat afgekoeld water wordt teruggevoerd.